Энн Дадли:
 Дадли, Энн (урождённая Энн Дженифер Бэкингем, род. 1956) — британский композитор и музыкант, обладательница премии «Оскар» (1998) в номинации «Лучшая музыка к фильму» за фильм «Мужской стриптиз».
 Дадли, Энн (урождённая Рассел; 1548/1549—1604) — третья супруга Амброуза Дадли.